Johannes Muralt ist der Name folgender Personen:

* Johannes Muralt (Mediziner, um 1500) (um 1500–1576?), Schweizer Arzt 
 Johannes Muralt (Fabrikant) (auch Johannes von Muralt; 1577–1645), Schweizer Textilfabrikant 
 Johannes von Muralt (Mediziner) (1645–1733), Schweizer Anatom und Chirurg
 Johannes von Muralt (Theologe) (1780–1850), Schweizer Theologe und Pädagoge 
 Johannes von Muralt (Jurist) (1877–1947), Schweizer Jurist und Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes